West Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Hills (New York)
West Hills (Pennsylvania)
West Hills (Los Angeles)